Hudon peut faire référence à :
 Gabriel Hudon, alias Roger Dupuis (1942-2022), figure importante du FLQ au Québec
 Jean-Guy Hudon (né en 1941), homme politique québécois
 Jocelyn Hudon (née en 1994), actrice canadienne
 Normand Hudon (1929-1997), caricaturiste politique québécois
 Robert Hudon (1945-), activiste politique et criminel québécois
 Simone Hudon-Beaulac (1905-1984), peintre et graveuse canadienne
 Wieslaw Hudon (ou Wiesława Hudona) (né en 1943), photographe polonais.